Ursino – variante del nome proprio Orso
Ursini (o Ursino) – 'ndrina di Gioiosa Ionica

Persone

Ursino
Ursino di Bourges – protovescovo dell'arcidiocesi di Bourges
Ursino  (...–dopo il 384) – religioso e antipapa italiano
Gennaro Ursino (1650–dopo il 1715) – compositore italiano
Liliana Ursino (1947-2018) – annunciatrice televisiva italiana
Maria Grazia Ursino (1970) – ex cestista italiana
Zaccaria Ursino (1534-1583) – teologo e predicatore tedesco

Cognomi composti
Antonio Ursino Recupero (1853-1925) – politico e mecenate italiano